Dit is een lijst van planetoïden 24801-24900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24801) - || 1994 PQ15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (24802) - || 1994 PC16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (24803) - || 1994 PP18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (24804) - || 1994 PS31|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (24805) - || 1994 RL1|| 4 september 1994 || T. Kobayashi
|-
| (24806) - || 1994 RH9|| 12 september 1994 || Spacewatch
|-
| (24807) - || 1994 SS8|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (24808) - || 1994 TN1|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24809) - || 1994 TW3|| 8 oktober 1994 || E. F. Helin
|-
| (24810) - || 1994 UE8|| 28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (24811) - || 1994 VB || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (24812) - || 1994 VH || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (24813) - || 1994 VL1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (24814) - || 1994 VW1|| 10 november 1994 || G. J. Garradd
|-
| (24815) - || 1994 VQ6|| 7 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24816) - || 1994 VU6|| 1 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24817) - || 1994 WJ || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (24818) Menichelli || 1994 WX || 23 november 1994 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (24819) - || 1994 XY4|| 6 december 1994 || R. H. McNaught
|-
| (24820) - || 1994 YK1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (24821) - || 1995 BJ11|| 29 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (24822) - || 1995 BW11|| 29 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (24823) - || 1995 DC10|| 25 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (24824) - || 1995 GL7|| 4 april 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24825) - || 1995 QB2|| 21 augustus 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24826) Pascoli || 1995 QN2|| 22 augustus 1995 || V. S. Casulli
|-
| (24827) Maryphil || 1995 RA || 2 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (24828) - || 1995 SE1|| 20 september 1995 || S. P. Laurie
|-
| (24829) Berounurbi || 1995 SH1|| 22 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (24830) - || 1995 ST3|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24831) - || 1995 SX4|| 21 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24832) - || 1995 SU5|| 25 september 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24833) - || 1995 SM21|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (24834) - || 1995 SY30|| 20 september 1995 || Spacewatch
|-
| (24835) - || 1995 SM55|| 19 september 1995 || N. Danzl
|-
| (24836) - || 1995 TO1|| 14 oktober 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24837) Mšecké Žehrovice || 1995 UQ1|| 22 oktober 1995 || M. Tichý
|-
| (24838) Abilunon || 1995 UJ2|| 23 oktober 1995 || M. Tichý
|-
| (24839) - || 1995 UE4|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (24840) - || 1995 UN8|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (24841) - || 1995 UY8|| 30 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24842) - || 1995 UQ46|| 20 oktober 1995 || E. W. Elst
|-
| (24843) - || 1995 VZ || 15 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (24844) - || 1995 VM1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24845) - || 1995 VP17|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (24846) - || 1995 WM || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (24847) Polesný || 1995 WE6|| 26 november 1995 || Kleť
|-
| (24848) - || 1995 WO41|| 28 november 1995 || Spacewatch
|-
| (24849) - || 1995 WQ41|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (24850) Biagiomarin || 1995 XA || 1 december 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| (24851) - || 1995 XE || 2 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (24852) - || 1995 XX4|| 14 december 1995 || Spacewatch
|-
| (24853) - || 1995 YJ || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (24854) - || 1995 YU || 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (24855) - || 1995 YM4|| 22 december 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (24856) Messidoro || 1996 AA4|| 15 januari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (24857) Sperello || 1996 AH4|| 15 januari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (24858) Diethelm || 1996 BB1|| 21 januari 1996 || M. Wolf, P. Pravec
|-
| (24859) - || 1996 BP11|| 24 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (24860) - || 1996 CK1|| 11 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (24861) - || 1996 DE1|| 22 februari 1996 || A. Testa, P. Ghezzi
|-
| (24862) Hromec || 1996 DC3|| 27 februari 1996 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (24863) Cheli || 1996 EB || 2 maart 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (24864) - || 1996 EB1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (24865) - || 1996 EG1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (24866) - || 1996 ER1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (24867) - || 1996 EB7|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (24868) - || 1996 EY7|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (24869) - || 1996 FZ || 18 maart 1996 || NEAT
|-
| (24870) - || 1996 FJ1|| 19 maart 1996 || NEAT
|-
| (24871) - || 1996 GV17|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24872) - || 1996 GT19|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24873) - || 1996 GG20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24874) - || 1996 HF14|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24875) - || 1996 HX16|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24876) - || 1996 HO19|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24877) - || 1996 HW20|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24878) - || 1996 HP25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (24879) - || 1996 KO5|| 21 mei 1996 || NEAT
|-
| (24880) - || 1996 OP || 21 juli 1996 || NEAT
|-
| (24881) - || 1996 PQ2|| 10 augustus 1996 || NEAT
|-
| (24882) - || 1996 RK30|| 13 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (24883) - || 1996 VG9|| 13 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24884) - || 1996 XL5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (24885) - || 1996 XQ5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (24886) - || 1996 XJ12|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (24887) - || 1996 XT19|| 11 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (24888) - || 1996 XS23|| 8 december 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| (24889) Tamurahosinomura || 1996 XU32|| 11 december 1996 || T. Seki
|-
| (24890) Amaliafinzi || 1996 XV32|| 4 december 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (24891) - || 1997 AT2|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24892) - || 1997 AD3|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24893) - || 1997 AK5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24894) - || 1997 AG8|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (24895) - || 1997 AC13|| 9 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (24896) - || 1997 AT14|| 12 januari 1997 || NEAT
|-
| (24897) - || 1997 AA17|| 13 januari 1997 || NEAT
|-
| (24898) Alanholmes || 1997 AR17|| 14 januari 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (24899) Dominiona || 1997 AU17|| 14 januari 1997 || G. C. L. Aikman
|-
| (24900) - || 1997 AZ17|| 15 januari 1997 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten